La Syndicaliste és una pel·lícula de thriller polític i de drama francoalemanya dirigiada per Jean-Paul Salomé, estrenada el 2022.

Es tracta de l'adaptació del llibre d'investigació, del mateix títol, publicat per Caroline Michel-Aguirre, cap del departament d'investigació de L'Obs, dedicat a Maureen Kearney, sindicalista d'Areva que va denunciar les maniobres politicoeconòmiques al voltant de l'indústria nuclear francesa i dels interessos xinesos. Aquesta alertadora va patir intimidacions i fins i tot violació amb actes de barbàrie al desembre de 2012.

La pel·lícula es va presentar a competició a la secció «» al Festival de Cinema de Venècia 2022.

Argument 
Maureen Kearney, sindicalistade la  CFDT i secretària del comitè d'empresa europeu d' Areva, empresa francesa líder i multinacional de la indústria nuclear, és molt compromesa i apreciada pels empleats. Manté una bona relació laboral amb la gerent de l'empresa fins a la seva substitució. Cadascuna pateix al seu nivell retrets d'incompetència, rebaixada a la seva condició de dones ignorants, usurpant els seus llocs en aquest món controlat pels homes.

L'any 2012, un informant que treballava a EDF va informar al sindicalista d'un acord secret entre EDF, Areva i l'operador nuclear xinès CGNPC (China General Nuclear Power Corporation) que permetria transferències de tecnologia nuclear i que amenaça el futur d'Areva, els seus subcontractistes i tota la indústria nuclear francesa. Tement greus conseqüències socials, denuncia aquest projecte i es troba en la posició d'alertador. S'enfronta amb el nou conseller delegat d'Areva Luc Oursel, part interessada en aquestes negociacions secretes que impliquen intermediaris empresarials. Amb tota la intersindical d'Areva, lidera l'oposició a aquest acord, alerta els polítics i els mitjans de comunicació i aconsegueix que el ministre d'Economia Arnaud Montebourg hi faci cas. Sense una acció concreta a canvi, com a últim recurs, es va fixar una reunió amb el president François Hollande per al 17 de desembre de 2012. El dia previst per a aquesta cita, és víctima a casa seva d'una violació amb un mànec de ganivet i un acte de barbàrie : un «A» escarificat a l'estómac. Lligada a una cadira, amordassada, una gorra al cap, l'amenacen amb un «Aquest és el segon avís, no hi haurà un tercer».

Els investigadors diuen que les mostres d'ADN preses de l'escena del crim coincideixen amb les de la família i la mestressa ; no hi ha rastre de trucades telefòniques que demostrin les amenaces telefòniques rebudes. Retinguda a disposició judicial per denúncia d'un delicte fictici, amenaçada i debilitada per l'investigador al·legant que el seu marit hauria declarat en contra seva, la sindicalista confessa sota pressió «haver inventat la seva agressió», i després es retrau ràpidament. No va obtenir una entrevista amb el jutge instructor i va ser condemnada en primera instància.

Amb el suport del sindicat CFDT, va canviar d'advocat i va apel·lar contra. Els seus defensors rastregen els registres de trucades telefòniques i obtenen proves que les mostres d'ADN preses a l'escena del crim no estan disponibles. També demostren que les seves empremtes dactilars, totes de la seva mà esquerra, no eren dels enllaços, al contrari de les afirmacions errònies dels investigadors. Físicament no va poder lligar-se, donada la ruptura del lligament de l'espatlla dreta, que havia estat tractant recentment, per ser dretana.

L'any 2018, el Tribunal d'Apel·lació la va absoldre i va reconèixer així l'error judicial de l'anterior sentència, així com les múltiples mancances dels investigats.

En el seu període de reconstrucció coneix una dona víctima d'una agressió, amb el mateix modus operandi, al mateix departament, el 2006, amb actes de barbàrie, contra Marie-Lorraine Boquet-Petit, la dona d'un denunciant, executiu de Veolia Environnement.

Al voltant de la pel·lícula

Llocs de rodatge 
La pel·lícula es va rodar a les ubicacions de la història real, en particular el poble d'Auffargis a les Yvelines on vivia Maureen Kearney, amb les persones que havien viscut l'escena en aquell moment com a figurants.

El rodatge va tenir lloc l'any 2022, durant 40 dies, als emplaçaments d'Areva a La Défense i a París, a Auffargis i a la Cort d'Apel·lació de Versalles, així com a la vora del llac d'Annecy o fins i tot en una instal·lació industrial d'Areva a Alemanya, per l'escena al començament on les dones són acomiadades (a Renània del Nord-Westfàlia).

Noms reals i riscos legals 
S'han conservat tots els noms dels protagonistes d'aquest afer politicoeconòmic.

La pel·lícula reprodueix exactament, paraula per paraula, les paraules del jutge de primera instància i, davant la Cort d'Apel·lació, les del segon advocat de Maureen Kearney, Hervé Temime, interpretat per Gilles Cohen.

Mentre que la pel·lícula es presenta als mitjans de comunicació com abordant un « expedient sensible i escàndol estatal », el director volia prevenir riscos legals sol·licitant advocats.

Premis i nominacions

Nominacions 
 Festival Internacional de Cinema de Marràqueix 2022 : a la secció « Sessions de gala » 
 Festival de cinema francès d'Helvètia 2022 : a la secció « Els grans primers »

Premis 
Festival de Cinema de Venècia 2022 : en competició, a la secció «  »
 Premi especial del jurat
 Premi a la millor pel·lícula

Referències 

Pel·lícules de França del 2022
Pel·lícules d'Alemanya del 2022
Pel·lícules dramàtiques de França
Pel·lícules dramàtiques d'Alemanya
Thrillers de França
Thrillers d'Alemanya
Pel·lícules basades en fets reals
Pel·lícules ambientades a París